Joséphine o Joséphine, ange gardien
 Joséphine Baker
 Joséphine Baker, la primera icona negra
 Joséphine Boulay
 Joséphine Martín
 Joséphine Sarazin de Belmont
 Joséphine de Beauharnais